Heartwood steht für:

 Heartwood Forest, ein Wald in Hertfordshire, Vereinigtes Königreich
 der englische Originaltitel des Films Der Baumflüsterer